

Ciência e tecnologia 
Fading, perda de sinal em um transmissor de rádio
Fade (áudio), mudança gradual no volume do som de uma gravação
Brake fade, redução do poder de paragem após desgaste em sistemas de freio de veículos
FADE, tipo de software antipirataria

Entretenimento 
Fade (cinema), técnica cinematográfica.
Fade (iluminação), mudança gradual na intensidade da fonte de luz na iluminação de palcos ou cenários
Fade (jogo), jogo de aventura para a plataforma Pocket PC/Windows Mobile
Fade (romance), romance do escritor Robert Cormier
Fading (livro), coleção de poesias de Raven Oak
Fade (filme), filme estrelado por Devon Odessa

Música 
"Fade", canção de Blue Angel
"Fade", canção de Cindy Lauper
"Fade", canção de Staind
"Fade", canção de Solu Music
The Fades, banda de indie rock britânica
The Fades, álbum lançado pela banda homônima
The Fading, banda de metal israelense

Desambiguação